O Fortuna és un poema goliard escrit en llatí medieval a principis del segle XIII que forma part de la col·lecció coneguda com a Carmina Burana.

La seva popularitat es va iniciar amb la versió del músic alemany Carl Orff (1936), tocada tant per grups de música clàssica com per artistes d'altres estils, com el cas de l'agrupació Therion al seu disc Deggial, o per Enigma al seu disc The Screen Behind the Mirror, especialment als temes «Gravity of Love» i «Modern Crusaders», i del grup Era al seu disc The Mass al tema «The Mass». Va ser usada també a la pel·lícula de 1981 Excalibur, de John Boorman, basada en l'obra de Sir Thomas Malory La mort d'Artús. A més, una petita part del poema també va ser usat en una cançó de la banda britànica Little Mix, «Lightning».

Poema

Vegeu també 
 Carmina Burana
 Cármina Burana (cantata) 
Obres poètiques en llatí